Ранчо Фрио има више значења:

 Ранчо Фрио (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Фрио (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Фрио (Сан Лорензо Какаотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику